Владислав Ширяев:
 Ширяев, Владислав Александрович (род. 1973) — российский легкоатлет (бег на 400 метров с барьерами).
 Ширяев, Владислав Алексеевич (1940—199?) — педагог и писатель.
 Ширяев, Владислав Олегович (более известный как Yung Trappa; 1995—2023) — российский хип-хоп исполнитель.